O termo galo pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Aves
Galo - o macho da galinha, comumente tratado como um animal heráldico
Galo-banquiva - galináceo doméstico da Índia
Galo-da-serra - ave do norte da América do Sul

Nomes próprios
Caio Cornélio Galo - primeiro prefeito romano do Egito
Rodrigo Galo Brito - futebolista
Treboniano Galo - governador romano da atual Bulgária
Zé Galo - personagem de quadrinhos (banda desenhada)

Esportes
Clube Atlético Mineiro - clube brasileiro que é popularmente conhecido por Galo, que é seu mascote desde 1942
Ji-Paraná Futebol Clube - clube brasileiro conhecido por Galo da BR, que é seu mascote desde 1991, ano de sua Fundação
Adap Galo Maringá Football Club - clube paranaense
Paulista Futebol Clube - conhecido como Galo do Japi
Galo da Borborema - apelido da equipe paraibana, Treze Futebol Clube
Galo versus Leão - disputa entre equipes de futebol, em Minas Gerais
Rinha de galo - briga dessa ave, para apostas, ilegal em muitos lugares

Topônimos
Abadia de São Galo - em alemão Fürstabtei St. Gallen, mosteiro católico
Cantar-Galo - freguesia da Covilhã
Galo Branco - bairro de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro
Galo Novo - bairro de Nova Lima
Galo Velho - bairro de Nova Lima
São Galo (cantão) - cantão suíço (em alemão Sankt Gallen)
São Galo (cidade) - comuna suíça 
Universidade de São Galo - nesta comuna

Elemento de composição
-galo, significando francês:
línguas galo-ibéricas

Diversos
Galo da Madrugada - bloco carnavalesco do Recife
Galo Preto - conjunto musical brasileiro
Galo (zodíaco) - um dos animais do Zodíaco e Calendário chineses
Lenda do Galo de Barcelos - folclore português
Missa do Galo - rito católico
Missa do Galo (conto) - do escritor Machado de Assis
Hematoma no crânio

Ver também
Galinha (desambiguação)
Gallo

Desambiguação